T95 se lahko nanaša na:
T95 - ameriški samovozni top.
T-95 - ruski prototipni glavni bojni tank.